Zauberbuch steht für:

 Zauberbuch (Lehrbuch), ein Lehrbuch der Zauberkunst
 Das Zauberbuch, deutsch-tschechischer Fantasy-Märchenfilm aus dem Jahr 1996
 Sammlungen magischen Wissens, siehe Grimoire